Vulcanolepas scotiaensis — вид усоногих ракообразных из семейства Eolepadidae отряда 	Scalpelliformes. Антарктика. Склоны подводных вулканов. Гидротермальные источники на глубине 2400—2600 м вдоль East Scotia Ridge и на глубине 1400 м в Kemp Caldera. Обе локации относятся к области вулканической деятельности, которые лежат на Антарктическо-южноамериканском океаническом хребте возле Южных Сандвичевых островов. Вид был впервые описан в 2013 году австралийским биологом Джоном Бакериджем (John S. Buckeridge; Earth & Oceanic Systems Research Group, RMIT University, Мельбурн, Виктория, Австралия) и его английскими коллегами Кэтрин Линс и Дженнифером Джексоном (Katrin Linse & Jennifer A. Jackson; British Antarctic Survey, Natural Environmental Research Council, High Cross, Cambridge, Англия) и назван по имени местонахождения. Это третий вид рода после ранее открытых  и .

Примечания

Литература 
 Newman W. A. & Ross A. (1971). Antarctic Cirripedia. American Geophysical Union. Antarctic Research Series 14: 1—257. .
 Southward A. J, Jones D. S. 2003. A revision of stalked barnacles (Cirripedia: Thoracica: Scalpellomorpha: Eolepadidae: Neolepadinae) associated with hydrothermalism, including a description of a new genus and species from a volcanic seamount off Papua New Guinea. Senckenbergiana maritima 32(1—2): 77—93. .

Усоногие
Ракообразные Южного океана
Эндемики Антарктики
Животные, описанные в 2013 году